Kymi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kymijoki (vattendrag i Finland),

Grekland 

 Kými, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar